

Населені пункти та їхні частини

 Дибув — село в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Дибув — село в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Дибув — частина міста Кутно в Кутновському повіті Лодзинського воєводства

Примітки